Die Herausforderung steht für:

 Die Herausforderung, US-amerikanischer Abenteuerfilm von Arthur Lubin (1971)
 Die Herausforderung (1958), italienisch-spanischer Film
 Die Herausforderung (1961), japanischer Film
 Die Herausforderung (1971),  US-amerikanisch-spanischer Film
 Die Herausforderung (1985), US-amerikanischer Film
 Die Herausforderung (1996), zweiteiliger Anime
 Shart – Die Herausforderung, indischer Film von Puri Jagannadh (2004)
 The Challenge – Die Herausforderung, US-amerikanischer Sportfilm von David S. Ward (1993)
 The Challenge – Die Herausforderung (2022), russischer Spielfilm von Klim Schipenko
 The Quest – Die Herausforderung, US-amerikanischer Actionfilm von Jean-Claude Van Damme (1996)

Siehe auch:
 The Challenge – Eine echte Herausforderung, US-amerikanischer Spielfilm von Craig Shapiro (2003)
 Challenge
 Herausforderung (Schulprojekt)